ESDP steht für Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, nunmehr Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

ESDP